Wilsonema är ett släkte av rundmaskar. Wilsonema ingår i familjen Plectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Wilsonema